Rübenacker ist der Name von

 Andrea Rübenacker (* 1974), deutsche Journalistin und Medienmanagerin
 Thomas Rübenacker (* 1952), deutscher Musiker, Journalist und Rundfunkmoderator